Kivlenieks ist der Familienname folgender Personen:

 Inārs Kivlenieks (* 1986), lettischer Rennrodler
 Matīss Kivlenieks (1996–2021), lettischer Eishockeytorwart